Kronet Til Konge — дебютный студийный альбом норвежской блэк-метал-группы Dødheimsgard, выпущенный в 1995 году на лейбле Malicious Records. В 1999 году альбом был переиздан на лейбле Century Media Records.

Отзывы критиков 

Алексей Арбузов из InRock описал альбом как «холодный и колючий блэк-метал с охрипшим вокалом, кричащим откуда-то из-под давящего низами дуэта баса и гитары, с бодрым барабанным шквалом и неожиданно пристойным качеством записи».

Список композиций

Участники записи 
 Aldrahn — вокал, гитара
 Vicotnik — ударные
 Fenriz — бас-гитара, синтезатор

Примечания 

Альбомы Dødheimsgard
Альбомы Century Media Records